Мария Пати́ньо Ка́стро (; род. , ) — испанская радио- и тележурналистка. Специализируется на светской хронике.

Биография 
Дочь Антонио Патиньо Гасио и Пас Кастро Фустес. У Марии есть два брата, Антонио и Карлос. Выросла в Севилье. Получила журналистское образование, начала карьеру в новостном агентстве Europa Press, впоследствии работала на радиостанции Canal Sur Radio, телеканале Giralda Television. Впоследствии с 2001 года работала на канале Antena 3. С 2011 года работает на канале Telecinco.

Ссылки 
 Блог Марии Патиньо на сайте Antena 3.com 
 

Радиожурналисты Испании
Тележурналисты Испании